RAW formato Audio o  RAW Audio è un formato di file audio per immagazzinare audio non compresso in formato RAW. Comparabile con WAV o AIFF come dimensione, il file RAW Audio non include nessuna informazione sull'header (frequenza di campionamento, Profondità di bit o numero di canali). I Dati possono essere scritti in PCM, IEEE 754 o ASCII.

Estensioni
I file Raw possono avere un'ampia gamma di estensioni file, i più comuni essendo .raw, .pcm, or .sam. Possono anche non avere estensioni.

Riprodurre
Non essendoci header,  i player audio richiedono informazioni dall'utente che normalmente sarebbero memorizzate nell'header, come codificatore , frequenza di campionamento, numero di bit usati per ogni campione, e numero di canali.

Collegamenti esterni
 Raw Audio File Formats Information (at the Wayback Machine)

Audio digitale
Raw